Queluz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Queluz (ort i Brasilien, São Paulo, Queluz), 
 Queluz (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Queluz, stad 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar